Heilige Maagd Mariakerk (Brugge)
Heilige Maagd Mariakerk in Caïro, ook gekend als de Hangende Kerk
Heilige Maagd Mariakerk (Julémont)
Heilige Maagd Mariakerk (Romsée)
Heilige Maagd Mariakerk (Willemstad)